El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) es una Entidad Pública, dependiente de la Administración regional del Principado de Asturias encargada de materializar la política de promoción empresarial del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. El IDEPA tiene un presupuesto para el año 2009 de 70 millones de euros (70.866.215€).

Descripción 
El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) es una Entidad Pública, dependiente de la Administración regional asturiana, que tiene por misión favorecer el crecimiento económico y generar empleo en la comunidad autónoma, mediante el apoyo y dinamización de la actividad empresarial.

Toda nuestra actividad está orientada hacia el empresario y el emprendedor, especialmente los de carácter innovador. Para ellos desarrollamos diferentes programas destinados a:

 Favorecer la inversión productiva y la creación de nuevas empresas industriales y de servicios asociados a la industria.
 Mejorar la competitividad de las empresas a través de la innovación.
 Aumentar la presencia de las empresas asturianas en los mercados exteriores.
 Potenciar la cooperación como herramienta de competitividad.

Organización 

Su Directora General es la sra. Dña. Eva Pando Iglesias. Su sede principal se encuentra en el Parque Tecnológico de Asturias, Llanera.

Objetivos 
El objetivo del instituto es promover la modernización y diversificación del tejido empresarial asturiano a través de la captación de nuevas inversiones y la mejora de la competitividad de las empresas implantando sistemas de gestión de calidad, diseño, innovación, así como la apertura a nuevos mercados.

Referencias

Enlaces externos 

 Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias

Entidades y empresas públicas de Asturias
Economía de Asturias